El Torneig de Ginebra 2021, oficialment conegut com a Gonet Geneva Open 2019, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 22 de maig de 2021 al Tennis Club de Genèv de Ginebra, Suïssa.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021